LRG steht für:
 Landesrundfunkgesetz
 LRG Groupe
 Lifted Research Group
 Loralai Airport (IATA-Code), Flughafen von Loralai, Belutschistan (Pakistan), Pakistan
 Bahnhof Roßlau (Elbe), Güterbahnhof in Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt (DS100-Code)

lrg steht für:
 Laragiya (ISO-639-3-Code), isolierte australische Sprache nahe Darwin

Abkürzung